Vreugdenhil ist der Name von

 Joop Vreugdenhil (1904–1969), niederländischer Maler und Grafiker
 Rinus Vreugdenhil (* 1951), niederländischer Gitarrist
 Stefan Vreugdenhil (* 1989), niederländischer Straßenradrennfahrer